Багник
 Багник — армянская баня.
 Багник — разновидность болотного духа в Витебской губернии.